Помутнение разума:

 «Помутнение разума (фильм, 1992)» () — американский кинофильм 1992 года, снятый режиссёром Стивом Барнеттом.
 «Помутнение разума (фильм, 2007)» () — американский кинофильм 2007 года, снятый режиссёром Джерри Ламотом.